La Coupe de France masculine de handball 2011-2012 a lieu du  au . 

Elle a vu le Montpellier AHB remporter sa  de France aux dépens de l'US Ivry.

Résultats

Tours préliminaires

Seizièmes de finale 
Les seizièmes de finale ont été disputés début  :

Tableau final

Finale

Vainqueur final

Coupes de France régionale et départementale 
 Coupe de France régionale : Handball Club Chalonnais
 Coupe de France départementale : Courbevoie HB

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe de France masculine de handball
 Championnat de France masculin de handball 2011-2012
 Championnat de France masculin de handball de D2 2011-2012
 Coupe de la Ligue française masculine de handball 2011-2012
 Coupe de France féminine de handball 2011-2012

2012
Handball F
Coupe M